Nichols kan som auktorsförkortning betyda:

 John Treadwell Nichols
 George Elwood Nichols

Robotskapade auktorsförkortningar